Нидаросский собор () — лютеранский собор в Нидаросе (Тронхейме), исторически наиболее значимая церковь Норвегии, место коронации норвежских монархов.

История 
Возведение собора началось в 1070 году на месте захоронения Олафа Святого, павшего в битве при Стикластадире (1030 год). Строительство было завершено приблизительно к 1300 году.

Собор неоднократно страдал от пожаров в 1327 году и снова в 1531 году, в результате чего несколько раз перестраивался. Последняя крупная реставрация началась в 1869 и официально завершилась лишь к 2001 году. В 1708 году церковь полностью сгорела, за исключением каменных стен. В 1719 году в него ударила молния, и он снова был разрушен пожаром. Капитальная перестройка и реставрация собора началась в 1869 году под руководством архитектора Генриха Эрнста Ширмера.

Собор выполнен в готическом и романском стиле. Его западный фасад декорирован фигурами монархов, святых и изображениями Христа, а интерьер украшают витражи, установленные в XX веке. В храме находятся два органа и мощи святого Эйстейна Ерлендссона. Сегодня собор является популярной туристической достопримечательностью Тронхейма: ежегодно его посещают более 40 000 туристов со всего мира.

Нидаросский собор изображен на обложке культового альбома норвежской блэк-метал группы Mayhem De Mysteriis Dom Sathanas.

См. также 
 Тропа святого Олафа
 Церковь Святого Олафа (Харт-стрит, Лондон)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт собора

Здания и сооружения Тронхейма
Лютеранские храмы Норвегии
Готическая архитектура Норвегии
Соборы Норвегии